Voici la liste et la description des personnages de fiction de la série de romans fantasy Tara Duncan écrite par Sophie Audouin-Mamikonian.

Tara Duncan Héritière d’Omois 
 Tara'tylanhnem T'al Barmi Ab Santa Ab Maru T'al Duncan, brillante sortcelière de 12 ans vivant chez sa grand-mère dans le sud de la France dans un village appelé Tagon, n'a découvert la vérité sur ses étranges pouvoirs que récemment, s'apercevant par la même occasion qu'elle est poursuivie par Magister. Elle a des cheveux blonds traversés d'une mèche blanche, caractéristique de la famille impériale, et les yeux bleu marine. C'est l'héroïne des livres, elle vit plein d'aventures avec ses amis qu’elle a rencontrés: Cal au Lancovit,Moineau au Lancovit,Robin à Omois et Fafnir à la forteresse de Magister. Son père est mort et sa mère, que tous croyaient morte dans le tome 1, était en fait retenue par Magister depuis 10 ans. Son familier est un pégase nommé Galant. Dans le tome 3, elle découvre qu'elle a un frère, Jar et une sœur, Mara. Ce sont des jumeaux. Elle est prête à tout pour redonner vie à son père, Danviou, ex-Imperator d'Omois, assassiné par le cruel Magister, maître des Sangraves. Elle est l'héritière impériale d'Omois, car sa tante est stérile puis à la dernière page du tome 8 elle deviendra Impératrice d'Omois car Lisbeth abdique en sa faveur et laisse le trône à Tara et donc Mara est son Héritière, mais tout rentrera dans l'ordre à la fin du tome 9 : Lisbeth Impératrice et Tara Héritière (au plus grand bonheur de Mara, qui redevient Héritière de l'Héritière).Tara Duncan n’aime pas vraiment sa tante.

Dans le tome 4, elle a 14 ans. Elle est amoureuse de Robin mais l'impératrice s'en mêlera, elle perd également ses pouvoirs de sortcelière, et devint donc une Nonsos (non-sortcelière), personne sans pouvoir magique.  Dans le tome 3, on apprend que ses gènes ont été manipulés afin de la rendre plus puissante, ce qui est strictement interdit sur des êtres conscients, et qui lui fera risquer la mort dans le tome 4. Elle serait considérée comme la sortcelière la plus puissante de nos jours et dont la magie pourrait rivaliser (en puissance) avec celle de Demiderus. Du fait de sa descendance avec Demiderus, elle peut contrôler, détruire ou activer les objets démoniaques ce qui fait d'elle l'objet de la grande convoitise de Magister et de facto, sa grande ennemie.

Elle se rend compte dans le tome 9 que ses sentiments pour Robin ont changé : elle n'est plus amoureuse de lui. Mais, même si elle ne l'admet pas tout de suite, elle éprouve des sentiments amoureux pour Cal, qu'elle considérait avant comme son meilleur ami, le plus fidèle du MagicGang. Elle finit par sortir avec lui. Elle est enceinte de lui dans le nouveau cycle.

Dynastie Duncan au Lancovit

l

Dynastie T'al Barmi Ab Santa Ab Maru, Empire d'Omois

Mara et Jar tylanhnem T’al Barmi  Ab Santa Ab Mary T’al Duncan

DA = Datation d' AutreMondeDT = Datation de la Terre

TaraGang ou MagicGang 

Gloria Daavil, dite Moineau, princesse du Lancovit qui ne montera jamais sur le trône car elle n'est que la nièce de la reine du Lancovit (sa mère est la sœur de la reine). Elle a de longs cheveux bruns bouclés et des yeux noisette. Elle et sa famille ont la particularité exclusive de descendre de la Belle et la Bête, elle a donc hérité de la malédiction de la Bête et peut se transformer en Bête (mélange de taureau, d'ours et de lion) à volonté et parfois involontairement. Sensible, raisonnable, sérieuse et studieuse, c'est la meilleure amie de Tara. Elle connait très bien AutreMonde (sa spécialité) et elle veut devenir bibliothécaire. Dans le tome 1, Moineau a un gros problème : lorsqu'elle parle, elle bégaie, d'où son surnom. Elle est aussi d'une timidité maladive. Son familier est une panthère argentée, Sheeba. 

Son petit ami est Fabrice de Besois-Giron, le fils du comte de Besois-Giron (gardien de la porte de transfert terrestre d'AutreMonde), loup garou à partir du tome 5, qu'elle aime de tout son cœur, dit-elle dans le tome 4. Elle est cependant inquiète de la manie de Fabrice à vouloir à tout prix augmenter son potentiel magique, ce qui l'amènera à trahir le MagicGang... C'est pourquoi, ils rompront dans le tome 6. Dans le tome 7, elle est faite prisonnière de Magister qui la fera fouetter par Fabrice et qui la maintiendra sous sa forme de Bête (risque de folie, risque de ne plus se retransformer et risque que son côté animal et sa soif de sang prenne le dessus) et sera libérée par Selena Duncan. Elle poursuivra Fabrice et Selenba. Commence alors un combat inégal entre elle et Fabrice qui refuse de combattre. Il lui tendra même son cou ! Finalement, Fabrice rejettera la magie démoniaque et Moineau lui pardonnera, mais elle rompra ensuite car il voudra retourner sur Terre pour remplacer son père. Fabrice voudra amener Moineau avec lui, mais celle-ci refusera (éloigner de sa famille et de sa patrie), elle reprochera à Fabrice son égoïsme. Dans le tome 10, elle est fiancée à Jérémy. Celui-ci n'était qu'un moyen de rendre Fabrice jaloux et Moineau est catastrophé de voir qu'en fin de compte elle va peut-être vraiment se marier avec Jérémy. Tara qui connait bien son amie, réconcilie Moineau et Fabrice et arrange la situation avec Jérémy. À la fin du cycle (tome 12), Moineau et Fabrice file le parfait amour et Moineau en grandissant, bien que toujours aussi sérieuse et douce, se révèle moins timide et réservée et plus impétueuse. . 

Caliban Dal Salan, dit Cal, impertinent, courageux, agile, il aide Tara grâce à sa connaissance du Lancovit. Il a des cheveux courts, en bataille, de couleur noire et les yeux gris. Il a l'art de détendre les situations les plus crispées grâce à son humour... très particulier. Il est le fils de la meilleure Voleuse Patentée, une sorte de « super espionne » au service du gouvernement et espère lui-même en devenir un (ses examinateurs disent d'ailleurs de lui qu'il est le meilleur de sa génération, car il résiste bien à la torture). Il est très malin, très doué et rusé en tant que Voleur Patenté. Dans le tome 3, il offrira une clef à Tara permettant d'ouvrir toutes les portes : l'Uniclef. Son familier est un renard roux nommé Blondin. Il est fou amoureux d' Eleanora Manticore, la cousine de Brandis (le jeune premier sorcelier mort dans un vortex infernal lors d'une cérémonie donnée au sein du palais impérial d'Omois dans le tome 1), qui elle aussi est une Voleuse Patentée, mais d'Omois, et qui a failli le tuer, ainsi que Tara, dans le tome 3. Sam, le snuffy rodeur, lui, aura moins de chance, s'étant jeté au-devant de Tara pour qui il a fait le choix de se sacrifier. En effet, Tara, parce qu'elle est la meilleure amie de Cal, a été enlevée par Eleanora, qui est manipulée par un mystérieux employeur qui lui dit que c'est Cal le meurtrier de son cher cousin. Cal refusera de se défendre et au péril de sa vie s'avancera pour démontrer sa confiance au devant d'Eleanora qui le menaçait de son revolver. Eleanora serait troublée et émue face à la candeur de Cal, mais tirera quand même. Dans le tome 6, Eleanora, qui a été arrêtée, à la suite de l'enlèvement de Tara, meurt mystérieusement d'un poignard dans le cœur (en prison). Elle ne céda jamais aux avances de Cal et ne dévoilera jamais le nom de la personne qui la manipulait. Cal ne se remettra jamais vraiment de cette mort et Tara, bien que n'aimant pas Eleanora, sera devant l'évidence que pour une fois, elle ne peut pas consoler, ni aider Cal, qui s'enferme dans sa tristesse pour continuer de soutenir Tara et pour qu'elle ne voie pas sa vulnérabilité. Dans le tome 7, il essaiera de faire revenir Eleanora du monde des morts et Tara, de son côté essaiera de faire revenir son père de l'Au-Delà. Cal et Tara utiliseront tous les deux la même potion au même endroit, ce qui libérera tous les fantômes de l'OutreMonde, ceux-ci posséderont et tueront tous les humains sur leur chemin. Tara verra Robin (pas mort en fait) mourir sous ses yeux et tombera en dépression profonde. Elle sera soignée par Cal, qui refuse sa mort. Il ne veut pas perdre Tara comme il a perdu Eleanora. Un lien encore plus fort les liera, à partir de ce moment-là. De plus, ironiquement, la dépression de Tara aidera Cal à passer par-dessus la mort d'Eleanora. Il enquêtera et tuera tout de même tous ceux ou presque qui étaient impliqués dans le meurtre d'Eleanora. Dans le tome 8, Tara apprend qu'elle est victime d'un sort d'attraction. Elle est rejetée par Robin et au prime abord par ses amis. Cal prendra alors sa défense en affirmant que le sort d'attraction ne change rien et qu'il l'aime quand même. À la fin du tome 9, il se sacrifiera sur la lance de la Reine Noire en disant : « Tara, c'est pour toi, uniquement pour toi. Je t'aime ! ». Il tombera officiellement amoureux de Tara dans le tome 9 et l'embrassera. Dans le tome 10, il commence à sortir avec Tara, qui se remet à peine de sa rupture avec Robin. Dans le tome 11, la relation de Cal et Tara est mise à rude épreuve. En effet, Eleanora est revenue du monde des morts et tente de séduire Cal. Cal la rejette de un parce qu'il est follement amoureux de Tara et de deux parce qu'elle n'a plus rien avoir avec son premier amour. Eleanora semble être devenue superficielle et fantasque. Pourtant, Cal restera pour toujours amoureux de l'Eleanora du début, la femme qu'il aimait, froide et dure, mais qui cachait au fond d'elle une jeune fille troublée, douce et vulnérable. Dans le tome 12, la relation entre Cal et Tara se cristallise, ils font l'amour pour la première fois et Tara tombe enceinte. Cal a risqué sa vie un demi-million de fois pour Tara et ne l'a jamais trahie (contrairement à d'autres membres du MagicGang). 

Fabrice De Besois-Giron, fils du gardien de la Porte terrestre, il est le plus ancien ami de Tara (à l'âge de trois ans, il lui volait déjà ses robes de poupées pour les faire essayer à ses JI-Joe). Comme elle, il a découvert son pouvoir de sorcelier par hasard. Il est apparemment sorcelier à cause des émanations de la Porte qui ont touché sa mère alors qu'elle était enceinte. Il a beaucoup d'humour et il est doué pour les charades (ce qui agace fortement ses amis...). Son pouvoir étant moins puissant que celui de ses compagnons, il cherche à le développer ce qui n'est pas toujours facile. Son familier est un mammouth bleu, Barune, qui ne vit que pour les rouges-bananes, des friandises particulièrement... appétissantes, et qui a la spécificité d'être immortel (les savants d'Omois se sont d'ailleurs penchés sur son cas... sans résultat). Celui-ci appartenait avant à l'impératrice d'Omois, qui fut folle de rage que Fabrice soit lié avec Barune. Il aime profondément Gloria même si celle-ci n'est pas souvent d'accord sur sa volonté d'obtenir plus de pouvoir. Dans le tome 4, elle réussit à lui arracher la promesse que pendant un an, il ne ferait plus de recherche et que si après un an, son pouvoir n'a toujours pas augmenté, ils essayeraient de trouver un moyen, promesse qui tombe à l'eau sur obligation vu qu'à la fin du tome 4, Tara perd totalement sa magie renforçant ainsi celle des autres dont Fabrice, qui devra redonner les pouvoirs, pris par erreur, à Tara, bien à contre-cœur, pour sauver leur amie terrienne. Dans le tome 5, il est mordu par Selenba, le Chasseur aux ordres de Magister. Il est alors sous l'emprise du pouvoir hypnotique de la vampyr. Son contrôle sur Fabrice sera brisé à la fin du livre, celui-ci se transformant alors en changelin (loup-garou ou lycanthrope) ce qui d'ailleurs les sauvera tous.À la fin du tome 6, très troublé par la mort de Barune son familier, Fabrice les trahira en partant avec Magister. Son père ne pouvant croire la trahison de son fils démissionne. Dans le tome 7, Magister lui demandant de tuer T'eal, le président des loups-garous, Fabrice renoncera à la magie démoniaque et sera gracié par l'Impératrice d'Omois. Il se remettra avec Moineau dans le tome 10. 

 Fafnir Forgeafeux, farouche guerrière, Fafnir la naine rousse aime Tara car elle déclenche souvent de belles bagarres ; en revanche, comme tous les Nains, elle déteste la magie et tente vainement de s'en débarrasser, par tous les moyens, mais elle échouera à tous les coups. Elle a des cheveux tressés roux qui arrivent jusqu'à ses pieds et des yeux verts. Elle a une arme secrète : ses chants nains. Si on est un ennemi et qu'on l'entend chanter durant une bataille, on ne pense plus à se battre mais plutôt à fuir ! Mais ses chants lui permettront de résister à l'emprise du Ravageur d'Âme dans le tome 2, où elle chantera 5 jours d'affilée ! Elle est l'équivalent d'une princesse chez les nains, sa mère étant la cheffe du clan des Forgeafeux, l'un des plus puissants clans d'Hymlia. Elle possède tout un attirail d'armes en tous genres : haches, poignards... qu'elle garde tout le temps sur elle. À elle seule, c'est une armurerie complète. Dans le tome 8, elle tombera amoureuse d'un beau et mystérieux demi-dragon nommé Sylver. Elle se liera de plus avec un chaton rose démoniaque qui se nomme Belzébuth, ce qui lui vaudra les moqueries de Cal, le premier qui dira : "Oooohhhh, comme il est mignoooonnn !". Fafnir s'occupe de ses cheveux comme de sa vie.

Robin M'angil, demi-elfe aux yeux de cristal et à la chevelure argentée rayée de mèches noires. Fils de T'andilus M'angil, le chef des services secrets du Lancovit. Armé de l'arc de Llilandril au cœur d'Acier, l'une des plus farouches guerrières elfes, il est prêt à défendre Tara en toute occasion. Normal, il est amoureux d'elle. Il déclare d'ailleurs sa flamme à Tara, bien involontairement, quand, dans le tome 4, Tara donne de son sang à Robin ainsi qu'au comte de Besoin-Giron, pour les sauver du venin de harpie, dont elle seule a l'antidote, et ils deviennent liés par le Zalen'maril, qui les fait aussi, par la même occasion, devenir Naouldiar, ce qui en langage elfe, signifie qu'ils sont devenus frère et sœur de sang ! Ils sont malheureusement interrompus lors qu'ils s'embrassent dans la suite de Tara par l'impératrice d'Omois, qui interdit à Tara et à Robin de se voir. Heureusement, dans le tome 5, leur relation avance... L'elfe violette, V'ala, tombe amoureuse de lui et place une option sur lui, Tara fait de même, mais dans le tome 7 il passe à côté de la mort à cause d'un fantôme qui a tenté de le posséder mais on apprend à la fin que V'ala a réussi à le sauver in extremis. Dans le tome 8, il se fâche avec Tara et refuse son amour. Mais essaie de la reconquérir (jusqu'au tome 12 où il tombera amoureux de Seal, une elfe) car il s'est rendu compte que malgré tout, il est amoureux d'elle. Mais malheureusement, il la trompe sans le savoir et Tara perd une partie de l'amour qu'elle lui portait dans le tome 9. Son familier est une hydre (précisément l'ancien animal de compagnie de Cal, et gardien de sa demeure), il la rebaptise Sourv (son prénom précédent étant Toto), qui signifie "fidèle" en langage elfique. 

Sylver Claquetoile, est le fils de Magister et de Amavachirouchiva (qui signifie « Étoile du soir » en langage dragon) la défunte princesse dragonne. Son nom dragon est Sylverchirouchivu (qui signifie « Étoile d’argent »). Il a des yeux verts dorés et des cheveux d'or qui descendent jusqu'aux reins. Il était amoureux de Tara, jusqu’à ce qu’il rencontre Fafnir, qui est faite pour lui (voir tome 8). Il a été élevé par un couple de nains, et a suivi une formation d’Impitoyable. Il parle d'une façon très moyenâgeuse et c’est pour cela qu’il devra subir tout le long du tome 7 un Traductus. À la fin du tome 8, Fafnir demandera à Tara l’autorisation qu’il devienne membre du MagicGang. Son père le tuera dans le tome 9 pour ensuite le ressusciter.

Manitou Duncan, haut mage transformé en labrador par erreur de sort qui devait le rendre immortel (et il a réussi). Il est l'arrière-grand-père de Tara et fait implicitement partie de la bande... ce qu'il aime le plus dans la vie est probablement manger. Il est très maladroit. Avec l'aide d'Isabella, il a jeté une potion qui rend irrésistible Selena. La pierre vivante lui rend son apparence humaine dans le tome 12.

Famille de Tara 
Tara Duncan a une sœur (Mara) et un frère (Jar) qui sont jumeaux. Elle et Jar se sont détestés dès la première minute. Elle a encore son arrière-grand-père qui s'est rendu immortel (grâce à un sort qui l'a transformé en chien !), elle sera élevée par sa grand-mère, Isabella Duncan.

Mara va tomber amoureuse d'Archange dans le tome 12 et aura plein d'enfants avec lui pour respecter les religions démones.

Son père est mort, tué par Magister, accidentellement, en la protégeant alors que ce dernier voulait enlever Tara, ce qui fut un échec et enleva Selena Duncan à la place (involontairement), après avoir tué Mamna, le familier d'Isabella, venue à la rescousse. Avant de mourir Danviou fit promettre, par une Promesse de Sang, à Isabella que sa fille n'aurait pas de contact avec la magie, parole dont il acquittera Isabella lors d'une invocation de son esprit. Sa mère, Selena Duncan,se fera tuer lors d'une bataille dans le Manoir Vivant d'Isabella dans le tome 8.

Famille Duncan 

Manitou Duncan, ce Haut mage, arrière-grand-père de Tara, a réussi à devenir immortel mais le sort l'a aussi changé en labrador noir. Depuis, il fait tout pour surveiller son arrière-petite-fille mais aussi pour se protéger de son incroyable fille, Isabella. Il apprend dans le tome 3, qu'il n'existe aucun moyen pour lui de redevenir humain. Il a lancé avec Isabella un sort qui permet à Selena d'être attirante, qui se répercutera sur Tara (sort qui sera brisé dans le tome 8). Il cache volontiers toutes les manigances de son arrière-petite fille. 

Isabella Duncan, grand-mère de Tara au fort caractère, elle a pendant longtemps caché la vérité de ses origines à sa petite fille à cause d'une Parole de Sang (promesse très dangereuse faite à un mourant avant son décès ; si celui qui a promis ne respecte pas sa parole, l'âme du mort vient et l'emporte) faite au père de cette dernière promettant que Tara ne deviendrait jamais Haut mage. Cette promesse est annulée par le fantôme de Danviou dans le tome 2. Son père est Manitou Duncan. Isabella aime beaucoup Tara même si elle ne le montre pas, ou très rarement. Son familier était un tigre du Bengale de  de haut du nom de Mamna, qui est mort pour protéger Tara quand Magister a voulu l'enlever quand elle était bébé. Elle jeta un sort d'attirance à Selena sous forme de sort-potion (sort mélangé a une potion) avec l'aide de Manitou. 

Selena Duncan, est la fille d'Isabella Duncan et la mère de Tara, libérée à la fin du premier tome, de la Forteresse Grise, l'ancien repère des Sangraves situé au Gandis, le pays des géants, après 10 ans de séparation alors que Tara la croyait morte. Au moment de son enlèvement, Selena était enceinte de deux mois, les jumeaux, grandiront en croyant que Magister était leur père et en ignorant que Selena était leur mère. Son Familier est un puma nommé Sembor. Elle ne s'habitue pas vraiment à l'indépendance de sa fille mais elle fait de son mieux pour rattraper toutes ces années manquées. Elle est triste du comportement de Jar, son fils, qui, contrairement à Tara, aspire au pouvoir et est arrogant. C'est une femme charmeuse, très élégante, attire de nombreux prétendants, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, notamment de Tara. Elle est victime d'un sort d'attirance. Mais malheureusement, elle mourra dans le tome 8 et partira en OutreMonde, où elle retrouvera son mari, Danviou. Elle sera finalement heureuse de son sort et voudra rester en OutreMonde au désespoir de Magister qui l'aime.

Ménélas Tri Vranril,  était le mari d’Isabella et le grand-père de Tara. On ne parle de lui que dans le tome 4. Il a mystérieusement disparu à Stonehenge, et bien que leur relation ait débuté sur un conflit, Isabella ne désespérera pas de le retrouver, jusqu'à ce qu'à la fin du tome 4, on apprend qu'il se sera sacrifié pour sauver le père de Tara, Danviou (pure coïncidence).

Various Duncan,  est un cousin éloigné de Tara. Il lui arrivera de très nombreuses mésaventures dès lors que Tara entrera dans sa vie, comme celle d’être transformé en spatchoune par l’Impératrice d’Omois (il a commis l'imprudence de lui demander la main de Selena alors que celle-ci avait des vues sur lui). Il aimera Selena, la mère de Tara jusqu'au tome 9, où l'on apprend qu'il est amoureux de l'impératrice d'Omois, et la demandera en mariage, ce qu'elle acceptera.

Mourmur Duncan,  est le grand-oncle de Tara. C’est aussi l’armurier de la famille et un scientifique et inventeur (très fou) de génie, il a la faucheuse habitude de tout faire exploser. Il est arrivé dans des circonstances un peu exceptionnelles au manoir de la famille Duncan dans le tome 8. Il partagera quelques aventures avec le MagicGang. Il est en couple avec Heagle, capitaine des Amazones.

Famille T'al Barmi 

Danviou T'al Barmi Ab Santa Ab Maru, était l'Empereur d'Omois, il s'est enfui en tapis volant d'Omois, ne supportant plus sa fonction impériale bien trop oppressante. C'est lorsque son tapis volant tomba en panne qu'il rencontra Selena Duncan (il lui tomba dessus, au sens propre comme au figuré, les tapis volants ont la désagréable habitude de tomber quand ils sont déchargés, et Danviou atterrit alors sur Selena dans sa tour-enfermée par sa mère pour qu'elle épouse un millionnaire vieux et laid, qui venait de terminer une coiffure compliquée et qui n'avait pas apprécié de voir une heure de travail réduite à néant, mais comme Danviou était blessé, elle ne le changea pas en serpent). Voulant s'excuser, Danviou s'agenouilla mais s'évanouit (sa jambe cassée l'obligea). Lorsqu'il se réveilla, Selena le soignait et émerveillé par la beauté de la jeune fille, il en tomba fou amoureux. Ils apprirent à se connaître et ils vivaient ensemble dans la tour jusqu'au jour où Isabella Duncan les surprit. Détesté par Isabella Duncan parce qu'elle croyait qu'il n'était qu'un simple artiste sans le sou (un rêveur) et voulait un plus haut grade pour sa fille (et l'argent). Néanmoins, Selena malgré sa nature docile s'opposa à sa mère qui voulait le chasser et l'épousa. Isabella se résigna à la situation et alla vivre dans un appartement du Lancovit avec son gendre, sa fille et sa petite-fille (Tara étant née durant ces années). Très doué en peinture, Danviou devint célèbre au Lancovit.

Lorsque Tara naquit, il se rendit compte que son pouvoir était puissant. Il y plaça un verrou pour que personne ne s'en aperçoive et fit un pacte de Sang avec Isabella comme quoi Tara ne deviendrait jamais un Haut Mage et que si cela arrivait, Isabella mourrait. Il fut tué par Magister lorsque celui-ci voulu enlever Selena. Il réapparaît dans le tome 2, sous forme de fantôme, dans le tome 4, dans un avertissement peint, dans le tome 7 et dans le tome 8, en compagnie de Selena devenue elle-même un fantôme.

Lisbeth'tylahnem T'al Barmi Ab Santa Ab Maru, Impératrice d'Omois, elle est la tante de Tara. Lors du tome 1, elle remarque Tara qui porte comme nom Tara'tylanhnem (or il est interdit de porter le nom 'tylanhnem qui est réservé à la famille impériale ; cependant elle ne le lui fait remarquer que dans le ) où elle découvre que Tara est la fille de son frère Danviou. Elle la décrète donc Héritière de l'empire (en forçant, bien sûr, la main de Tara : menace de faire exploser la planète si elle refuse). Elle est décrite comme étant toujours magnifique (toilettes extravagantes et multiples rajeunissements par magie, elle semble avoir environ dans la vingtaine alors qu'elle frôle la cinquantaine), disposant d'un très fort caractère, elle s'avère manipulatrice et très dangereuse. Mais c'est une bonne dirigeante. C'est une descendante de Demiderus. À la fin du tome 8, elle abdique en faveur de Tara nommant sa sœur Mara comme l'Héritière de Tara, cette dernière refusera, tout comme Tara qui restera l'Héritière et Mara l'Héritière de l'Héritière.

Stérile, elle rêve d'avoir des enfants. Cependant, Mourmur découvrira que sa stérilité est due à un empoisonnement régulier avec du sang de femme vampyr BSH (en l'occurrence, il s'agit de Selenba, qui agit sous l'ordre de Magister). Cette révélation fait qu'elle est rapidement en état d'avoir à nouveau des enfants, ce qui tombe très bien car elle se marie avec Various Duncan dans le tome 12. Et elle se lie avec Jassiphar, un krakdent (lapin rose mignon, mais avec cinq rangées de dents acérées et voraces) dans le nouveau cycle et ne semble pour l'instant n'avoir aucun enfant.

Sandor T'al Barmi Ab March Ab Brevis, demi-frère de l'Impératrice, Empereur d'Omois en remplacement de son demi-frère l'Empereur Danviou, est l'oncle de Tara Duncan.

Il est un guerrier accompli et s'occupe de l'éducation martiale de Tara au grand désespoir de cette dernière qui désespère presque de pouvoir le battre étant le seul avec Cal à lui donner du fil à retordre). Il déteste Magister depuis que celui-ci lui a planté un poignard dans l'épaule et qu'il a découvert qu'ils étaient amoureux de la même femme : Selena, la mère de Tara. Avant la mort de cette dernière, il la bombardait de fleurs, bijoux et autres objets précieux. Selena les lui rendait pour son plus grand désespoir. 

Daril Kratus, ex-mari de Lisbeth et ex-prince consort d'Omois. Il est porté disparu depuis un accident de chasse (mangé par un draco-tyrannosaure). Il réapparaît dans le tome 12. Il explique sa longue absence par une perte totale de la mémoire. Il travaillait comme bûcheron et était l'amant de T'avila. Il prétend avoir reçu la visite de Magister qui lui aurait rendu la mémoire. En réalité, tout cela est un mensonge car il n'est autre que Magister lui-même (bien qu'il ait réellement été l'amant de T'avila). Malgré tout, Lisbeth continue à croire à son innocence et avouera l'aimer encore un peu, même si elle s'est remarié avec Various Duncan. 

Bandiou T'al Barmi Ab Santa Ab Maru, oncle de Lisbeth et Danviou, donc le grand oncle de Tara Duncan. Il vivait dans un coin reculé de Tingapour (capitale d'Omois), et a emprisonné les filles et femmes des gnomes pour les manipuler à sa guise (et devenir grâce à eux maître d'AutreMonde). Il a été "accidentellement" tué par Fafnir et Tara lorsqu'elles les ont sauvées (toute l'histoire étant une grande manipulation de l'Impératrice). C'était un sympathisant de Magister. Il était très puissant.  

Elseth'tylahnem T'al Barmi Ab Santa Ab Maru, mère de l'Impératrice Lisbeth et l 'Empereur Danviou, et la grand-mère paternelle de Tara. Elle est morte lors d'un incendie dans son château d'été. Dotée d'un humour douteux, d'une ténacité incroyable et d'une totale abnégation envers son empire, elle réapparaîtra sous la forme de fantôme, pour aider à sauver le monde, dans le tome 7 et auprès du Juge, dans le tome 8. Elle est l'une des gardes de la faille entre AutreMonde et OutreMonde.

Les enfants de Tara et Cal 
Tara et Cal ont eu trois enfants dont un nouveau-né, Delyon, dans le premier tome du second cycle.

Célia'tylahnem T'al Barmi Ab Santa Ab Maru, fille de Tara et de Cal, elle est née emprisonnée dans une caverne avec un Nonsos, le prénom Célia vient de la famille de Cal qui était la constructrice de l’université des voleurs patentés du Lancovit. 

Danviou'tylahnem T'al Barmi Ab Santa Ab Maru, fils de Tara et de Cal, il est né emprisonné dans une caverne avec un Nonsos, le prénom Danviou est fait pour rendre hommage au père de Tara.

Les enfants de Danviou et Selena 

Tara a un frère et une sœur : Jar et Mara Duncan. Ils sont tous les trois enfants de Selena et de Danviou, ils font donc partie de famille Impériale, mais ayant été infectés par la Magie Démoniaque de Magister, Mara et Jar ne peuvent passer Ceux-qui-Gardent et Ceux-qui-Jugent. 

Jar'tylahnem Duncan, frère jumeau de Mara. C'est un jeune garçon arrogant qui déteste Tara, il est envoyé manu militari sur Terre, chez sa grand-mère maternelle (la redoutable Isabella), après avoir tenté d'assassiner sa propre sœur pour prendre le poste d'Héritier. Il aspire toujours à plus de pouvoir, et déçoit sa mère par son comportement violent notamment envers Tara. Il sortira avec Betty, la meilleure amie terrienne de Tara et Fabrice, dans le tome 12 et a renoncé (pas totalement non plus) au pouvoir (par amour pour Betty ?).

Mara'tylahnem Duncan, sœur jumelle de Jar. Elle est follement amoureuse de Cal. Elle est maligne, et ne paye pas de mine, mais peut s'avérer très surprenante. Malgré l'attirance de son frère pour le pouvoir, elle l'ignore complètement car elle « n'a pas la fibre politique ». Elle suit une formation de Voleuse Patentée et admire énormément Cal grâce à ses exploits. Dans le tome 6, elle tuera le premier ministre qui avait commandité l'assassinat d'Eleanora pour venger l'amour du garçon qu'elle aime. Dans le tome 10, elle en voudra énormément à sa sœur qui commence une relation amoureuse avec Cal. Elle contactera alors Magister, volera pour lui un grimoire et prendra incognito par la même occasion la sphère NA. Elle se rendra sur Tadix et sauvera involontairement l'empire car en volant la sphère, l'armée de démon qui était partie la voler sur AutreMonde perdit beaucoup de soldats pour rien. Elle renoncera à Cal et avouera ne plus l'aimer à la fin du tome 10. Dans le tome 12, elle séduira Archange et ils sortiront ensemble à la fin du tome. Elle acceptera (plus ou moins) la demande en mariage d'Archange dans le nouveau cycle. Dans Les Jumeaux d'AutreMonde, on apprend qu'elle a une multitude d'enfants (au moins une cinquantaine) avec Archange afin de respecter les traditions démoniaques (les démons ont tendance à avoir beaucoup d'enfants), créés dans la majorite grâce à leurs deux ADN combinés et non à la suite d'une grossesse.

Les autres personnages 
Chemnashaovirodaintrachivu, dit Maître Chem, dragon et Haut Mage du Lancovit, il aidera Tara. Originaire du Dranvouglispenchir, la planète des dragons. Il tue Chandouvarilouvachivu, le roi des dragons (tome 4) alors qu'il est fou amoureux de Charm, fille du roi. Il demandera la main de Tara à la fin du tome 9 (pour des raisons politiques).

Charmamnichirachiva dite Charm, dragonne décrite d’un rouge cerise, originaire et résidant au Dranvouglispenchir, fille de l’ancien roi des dragons Chandouvarilouvachivu tué par Maître Chem qui n’est autre que son bien-aimé. 
Élue reine des dragons et victime d’un complot par la même occasion, elle en échappera grâce à Tara Duncan et ses amis. 
Elle sera tout de même couronnée reine dans les derniers tomes du premier cycle.

Magister, chef des Sangraves. Il est à la poursuite de Tara car faisant partie de la famille impériale, elle a accès aux objets construits par les démons et cachés par son ancêtre (Demiderus, fondateur de l'Empire d'Omois) et quatre autres Très Hauts Mages. Il est amoureux de Selena, la mère de Tara, qu'il a enlevé pendant 10 ans (libérée à la fin du tome 1). Il déteste les dragons, chose qu'il expliquera dans le tome 6 et veut les anéantir. C'est aussi le père de Sylver (qui rejoindra le MagicGang grâce à Fafnir). Il aidera les humains lors de l'attaque des démons dans le tome 11 en échange d'argent et du titre de Maître de l'univers. Selenba ayant accouché, il deviendra père dans le nouveau cycle.

Angelica Brandeau, peste qui déteste Tara, mais surtout Cal. Dans le tome 2, elle est à moitié possédée par le Ravageur d'âme, ainsi que ses parents. Elle faillit renoncer mais son amour pour ces derniers l'empêcha de trahir le Ravageur. Pour cette trahison, elle sera renvoyée au stade de simple sortcelière. Dans le tome 4, elle suit Cal jusqu'à Stonehenge, sur Terre, afin qu'il se fasse rétrograder. Mais ça ne marche pas, et elle retourne sur AutreMonde avant que Tara ne perde accidentellement ses pouvoirs qui iront amplifier ceux de ses amis. Elle détestera alors encore plus Cal. Dans le tome 7, elle rejoint la Résistance et suivra Tara et Sylver (qu'elle apprécie beaucoup), pour trouver la machine qui détruira les fantômes. Elle se découvre le pouvoir de la Main de Lumière (puissant pouvoir détenu par sa famille qui consiste à ce que sa main projette une lumière qui annihile tout être non-vivant). Finalement elle les trahit, en volant la machine pour la donner à son père qui veut l'allumer. Dans le tome 10, elle est conviée sur Tadix car, porteuse de la Main de Lumière et elle s'alliera aux démons à la suite de leur trahison. Dans le tome 11, elle reviendra sur AutreMonde pour aider Gabriel dans son plan de conquête.

Archange, prince des démons (le roi depuis la fin du tome 10), il ne ressemble pas aux anciens démons (comme tous ceux de sa génération) car il a une apparence humaine (avec quelques améliorations). Il a la peau halée, des cheveux noirs et des yeux de cinq verts tous différents. Il espère un commerce entre les Limbes et AutreMonde. Il est amoureux de Tara et demandera sa main à la fin du tome 9. Cependant, il n'a pas l'intention de l'épouser, c'était pour des raisons politiques, mais aussi parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait une forte attirance physique pour Tara, mais qu'il n'était pas amoureux (il l'avait embrassé dans le tome 8, mais Tara s'est rendu compte que ce n'était qu'un pari stupide qu'il avait passé avec son père et donc qu'il l'avait manipulé). Il sort avec Mara à partir du tome 12 (elle ne lui laisse pas le choix) et il la demande en mariage dans le nouveau cycle (ou plutôt Mara le demande en mariage). 

Betty, meilleure amie de Tara et de Fabrice sur Terre, Nonsos (non-sortcelière), elle découvrira à ses dépens l'existence d'AutreMonde durant le tome 5 en étant emprisonnée sur le "Continent Interdit", car Magister l'enlèvera sur Terre pour la confier à la Reine Rouge (une dragonne folle vivant sur  le Continent Interdit) qui la tortura et en fera sa servante, événement qui la traumatisera. Betty sera libérée par le MagicGang. Elle ne supporte pas d'entendre parler d'AutreMonde ou de Magister et devient complètement folle quand on lui en parle. À partir du tome 12, elle se découvre une passion pour les expériences scientifiques explosives de Mourmur (l'oncle de Tara). Elle deviendra la petite amie de Jar dans le même tome, même si elle ne comprend pas comment un beau prince, comme le frère de Tara, a pu tomber en amour avec elle. C'est d'autant plus curieux que Jar a toujours dit qu'il sortirait avec une sortcelière belle et puissante, alors que Betty est petite, grosse et qu'elle n'a aucun pouvoir. 

Jérémy'lenvire Dal Bregus, jeune AutreMondiens, qui a passé la majeure partie de sa vie en Angleterre sous une fausse identité (lui-même l'ignorait). Il rencontre Tara lorsque ses parents adoptifs sont assassinés par des harpies venues l'enlever (tome 4). Son frère adoptif lui ordonne alors de partir de la ferme familiale après lui avoir révélé la vérité sur sa naissance, à savoir qu'une femme les a payés pour s'occuper de son bébé : Jérémy. Il a été génétiquement modifié, comme Tara, et possède des pouvoirs presque aussi puissants que ceux de la jeune fille, avec la particularité de lancer de la magie circulaire. Jérémy suivra le MagicGang dans les tomes 4 et 5. Il retrouve ses parents et sa sœur sur le continent interdit (tome 5). À la fin du tome 9, il sortira avec Moineau (Gloria). Ils se fianceront mais Moineau rompra les fiançailles pour se remettre avec Fabrice dans le tome 10. Il aidera la Terre à se défendre contre l'attaque des démons dans le tome 11 grâce à la machine de Stonehenge et sortira avec Sanhexia une des nombreuses princesses démones et sœur d'Archange (fin du deuxième cycle). En dehors des combats, il mène sa vie d'héritier des Dal Bregus d'une manière particulièrement débraillée (fête, boisson et plusieurs filles dans son lit).

Eleanora Manticore dite El, Voleuse Patentée d'Omois, son cousin Brandis a été tué par Dame Boudiou, une Haute Mage du Lancovit et elle ne cherche qu'à venger sa mort. Pensant que Cal en est le responsable, elle tentera de le tuer dans le tome 3 avant d'être convaincue qu'il était innocent. Elle fut traquée comme criminelle par le gouvernement d'Omois pour atteinte à la vie de l'Héritière (Tara se trouvant avec Cal lorsqu'elle essaya de le tuer). Cal est fou amoureux d'elle, mais obnubilée par sa vengeance, elle ne le remarque même pas. Elle meurt dans le tome 6, en prison, pour la raison mentionnée ci-haut, la gorge tranchée. Cal ne se remettra jamais vraiment de cette mort (il se sent aussi responsable, car il a obtenu sa libération trop tard) et tentera par tous les moyens de la venger, en tuant son assassin. Elle reviendra dans le tome 11 sous forme de fantôme pour aider le MagicGang à infiltrer Xephrodie (une des planètes des démons). Elle utilisera le corps d'une des sœurs d'Archange et tentera de séduire Cal mais celui-ci la repoussera, aimant désormais Tara. La démone qu'elle possède s’appelle Sanhexia. Bien qu'ayant au départ une relation difficile, les deux jeunes filles deviendront très amies, jusqu'à ce que la comète démoniaque absorbe l'âme d'Eleanora. Elle réussira à revenir dans le corps de Sanhexia mais décidera de partir en OutreMonde dans le nouveau cycle. Dans le deuxième cycle, elle fait un marché crapuleux avec Cal, pour qu'il abandonne Tara et les jumeaux et qu'il sorte avec elle (elle considère qu'il lui a toujours appartenu), mais elle ne réussit pas à sauver Tara, puisque les jumeaux lui ont donné une certaine consistance et l'ont presque changé en zombie, ce qui l'a empêché d'aller chercher des renforts et remplir sa part du marché qui était de sauver Tara et ses enfants et qu'ils soient vivants quand elle les ramènerait. Bref, vu qu'elle ne pouvait avoir Cal et que sa planète en OutreMonde tombait en décrépitude. Elle retourne en OutreMonde non sans avoir embrassé Cal avant, sous le regard courroucé de Tara.
  
Safir Dragosh, Haut Mage vampyr à la cour du Lancovit, il est profondément amoureux de Selenba, le redoutable Chasseur de Magister, il ne remarque pas que la sœur de Selenba, Satila, est très amoureuse de lui. Il jouera un rôle important dans l'aventure car c'est à lui que l'on doit certains tournants de l'histoire : c'est lui, notamment, qui ira chercher Magister pour qu'il libère Tara des griffes du Ravageur d'âmes dans le tome 2. Il demande à Tara de sauver sa bien-aimée de sa peine de mort infligée par le tribunal vampyr dans le tome 6. Selenba s'enfuit mais revient dans le tome 10, désormais dans le camp de Tara. Ils se fiancent mais Safir finit par la laisser partir dans le tome 12 car il voit bien que Selenba ne l'aime pas réellement et qu'elle aime plutôt Magister. 

Selenba Bragish, vampire renégate, ex-fiancée de Safir Dragosh. Elle est le terrifiant Chasseur de Magister (elle traque et tue pour lui), dont elle est amoureuse. Elle boit volontairement du sang humain et devient à moitié folle, mais elle ne peut s'en passer. Durant cette période, elle se serait aussi occupée de l'éducation de Jar et de Mara, avec Magister et d'autres sangraves. Safir Dragosh, fou amoureux d'elle, fera tout pour la sauver et la couvrir, comme se laisser accuser de meurtre à sa place. Elle abandonnera Magister pour rejoindre Safir et se faire soigner par Tara dans le tome 10. Elle fera croire à sa mort avec l'aide de Mara. Tara l'engagera comme garde-du-corps dans le tome 11. Elle devra la retransformer en BSH (buveuse de sang humain) et s'apercevra que Selenba attend un bébé (hélas, également transformé en BSH durant l'opération), alors que celle-ci ignore s'il est de Safir ou de Magister. Tara n'ose pas retransformer Selenba en vampire normal par crainte d'infliger des séquelles irréparables à son bébé. Le père est confirmé dans le tome 12, il s'agit de Magister, ce qui convint à Selenba qui peut cesser de faire semblant d'aimer Safir. Elle ne retourne cependant pas auprès de Magister, bien qu'officiellement à nouveau en couple avec lui. Elle accouche dans le nouveau cycle de Luke, fils de Magister. Au moment de la naissance, elle décide finalement de retourner vivre avec Magister à la seule condition : qu'il laisse tomber ses plans de conquérir le monde, pour faire des activités criminelles s'il veut, mais plus sérieuses. Elle décapite son remplaçant et s'installe à nouveau aux côtés de Magister. Dans le deuxième cycle, elle tente également de sauver Tara lorsqu'elle est prisonnière des NM (non manipulable).

La Reine Rouge, dragonne cruelle et folle ayant pris le pouvoir sur le Continent Interdit (tome 5). Magister lui confie Betty, dont elle fait sa servante personnelle. À sa mort, elle perd l'anneau de Kraetovir qui sera retrouvé et mis entre les mains de Tara Duncan. C'est elle qui crée la race des loups-garous.  

V'ala l'elfe violette, dangereuse et magnifique elfe à la peau violette, fille d'Érée, conseillère de T'avila la reine des elfes. Apparaît dans le tome 5 Le Continent Interdit comme escorte de l'héritière impériale Tara Duncan. En pince sacrément pour Robin, petit ami de cette dernière et va même jusqu'à mettre une option sur lui avec pour but de le séduire. Malgré ses avances et ses techniques de séduction lors de leurs missions, elle ne réussira pas et s'efforcera de renoncer à le séduire pour finalement lancer son dévolu sur Montagne Cristaux, le demi-triton. 

Fleurtimideaubordduruisseaulimpide, gardien de la Porte de transfert du Lancovit. Ce cyclope, éternellement stressé, est exaspéré par le Château Vivant qui change le décor des salles et des couloirs en fonction de son humeur (on peut se retrouver avec une tempête sur les bras s'il n'est pas content). 

Sam, le snuffy rôdeur, sauve la vie de Tara dans le tome 3 (Eleanora a failli la tuer). C'est également lui qui informe le peuple d'Omois que Selena Duncan était enceinte de deux semaines quand elle a été enlevée par Magister (donc Jar et Mara sont bien le frère et la sœur de Tara). Il parviendra également à percer le plus grand secret de Magister (à savoir, son identité) mais il mourut avant de parvenir à la révéler à Tara. Il s'agit d'un furet géant et avec des caractéristiques humaines comme un peu de vêtements et doté de paroles.

La Reine Noire, principal antagoniste du tome 9. Identifiée par Tara comme « la partie noire de son âme », est le produit de magie démoniaque. Elle possédera totalement le corps de Tara, que cette dernière tuera à la suite d'un affrontement à la fin de ce même tome. Tara se servira de son apparence pour effrayer les démons dans le tome 11 et 12.

Gr'uul, garde-du-corps de Tara puis celle de Jar et de Mara. Cette troll est considérée comme une top-modèle parmi ses congénères, du fait de son imposant volume. Elle apprécie particulièrement Fafnir pour son envie de démolir les gens qui ennuient Tara. Elle utilise un langage très rudimentaire (du type Tarzan) et affectionne particulièrement sa massue. Elle est verte et poilue.

Sanhexia, une des sœurs d'Archange, elle sera l'hôte du fantôme d'Eleanora et tentera de coucher avec un peu tout le monde (elle ne pense qu'à s'amuser). Elle adore faire du shopping et adore donc la Terre. Elle sortira à la fin du  du nouveau cycle avec Jérémy Lenvire Bal Bregus.

Sael, elfe habitant sur Daovor et découvert par la MagicGan elle tombera amoureuse de Robin mais elle est censée épouser un elfe pur, elle fera tout ce qu'elle peut pour se marier avec Robin.

"Amis" non-humain de Tara 
Galant, familier de Tara (compagnon d'âme à vie des sortceliers) qui se lie avec elle dans le tome 1. C'est un magnifique pégase (le seul de son espèce à être un familier). Il est blanc et argent et aidera beaucoup Tara dans toutes ses aventures en la soutenant physiquement (il aide au combat avec ses griffes) et mentalement. De plus, il permet à Tara de s'évader de la vie stressante du palais en lui permettant de voler (faire des promenades) hors du palais. Il lui permet aussi de se déplacer facilement et rapidement durant ses quêtes (exemple : survoler des cours d'eau).

Pierre Vivante, déterrée par Manitou de sous un buisson de rose sur l’Île des Roses Noires (tome 1) est un formidable et inépuisable réservoir de magie (donne couramment de la puissance magique à Tara en se plaçant au-dessus de sa tête). Elle a la particularité d'être consciente et de pouvoir s'exprimer « dans la tête de Tara » ou de façon que tout le monde l'entende. Malgré son langage peu développé (un peu comme Gr'uul) dès le moment ou elle quitte l’Île des Roses Noires, elle obéit toujours à Tara en rajoutant parfois une petite touche personnelle. Elle a, tout comme Fafnir et Gr'uul, un goût assez prononcé pour la bagarre et aimerait bien que Tara écoute un peu plus ses propositions de transformer les personnes qui l’ennuient. Dans le tome 12, elle se révèle être l'esprit d'AutreMonde et fusionne avec la planète, ce qui lui redonne un langage évolué. À partir de ce moment, elle prend l'apparence d'une Tara de quartz magique. C'est également elle qui sauve tout le monde à la fin du tome 12 et en particulier Tara. Malheureusement, à la fin de ce tome, elle doit quitter Tara pour retourner à son sommeil. Elle retransforme Manitou en humain, enlève ses pouvoirs à Tara, fait oublier à tous les Nonsos l'existence de la magie et retransforme Selenba en vampire normale et son bébé par la même occasion (ce qui rajoute des mois à sa grossesse et fait qu'elle accouchera quelques jours après Tara, qui n'était pas encore enceinte à ce moment-là). Tara la réveillera dans le deuxième cycle pour qu'elle lui redonne ses pouvoirs et que Tara puisse sauver sa vie et celle de ses enfants.

Changeline, offerte à Tara (tome 3) par sa mère et sa grand-mère à l'occasion de son treizième anniversaire. La première fois que Tara la met, ne sachant pas comment elle fonctionne, elle se retrouve toute nu devant ses amis l'espace de quelques minutes avant de recevoir de nouveaux vêtements, mais depuis, la Changeline lui donne de nouveaux vêtements plus rapidement. Peut-être la dernière Changeline au monde, elle a été offerte à la famille Duncan par Demiderus en personne. C'est une entité ni vivante, ni totalement inconsciente qui tient le rôle de chausseur/habilleur/accessoiriste/maquilleur/coiffeur/armure/fournisseur d'armes (elle peut changer les vêtements de Tara en quelques secondes à peine et se rétracte au moment de la douche, du bain ou si Tara est en train de faire l'amour, tome 11 du deuxième cycle) ; elle possède, tout comme les robes de sortceliers, des poches insondables dans lesquelles on peut tout faire rentrer, du mouchoir au palais en passant par la baignoire. La Changeline s'adapte aux besoins de Tara (Exemple : une armure lorsqu'elle se sent en danger) et peut coiffer et maquiller ses amies. Elle ne s'entend au départ pas très bien avec la Pierre vivante mais elles ont fini par s'accepter l'une l'autre. Elle est très utile à Tara qui l'aime beaucoup, au grand désespoir de Lisbeth, qui aimerais vraiment que Tara la lui offre. En échange de ses services et de leur amitié, la Changeline se nourrit du sang et de la chaleur corporelle de Tara (se love dans son cou une fois rétracté), raison pour laquelle Tara ne peut s'en défaire bien longtemps.

Annexes

Articles connexes 

 Tara Duncan
 Univers de Tara Duncan

Personnage de fantasy
Tara Duncan